Gminy w Czechach:
 Březí – gmina w powiecie Brzecław
 Březí – gmina w powiecie Praga-Wschód
 Březí – gmina w powiecie Strakonice
 Březí – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Březí nad Oslavou – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Vlachovo Březí – miasto w powiecie Prachatice